Kansas City Southern Railway Depot steht für:

 DeQuincy Kansas City Southern Railway Depot 
 Leesville Kansas City Southern Railway Depot 
 Mansfield Kansas City Southern Railway Depot 
 Vivian Kansas City Southern Railway Depot